Iraola es un apellido vasco y hace referencia a varios artículos:

Lugares
Casa de Antonio Iraola de Goicochea, en Melilla

En Argentina
Parque Pereyra Iraola, en la Provincia de Buenos Aires
Plaza Iraola, en el barrio de Tolosa de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires
Estación Iraola, estación ferroviaria en el partido de Tandil, Provincia de Buenos Aires;

Personas
Andoni Iraola, exfutbolista español;
Francisco Ignacio Pugnaire de Iraola, botánico, ecólogo, y fitogeógrafo español;
José Sánchez Iraola, pintor cubano;
Leire Pajín Iraola, política española;
Miguel Pardo Iraola, alcalde de Lima de 1862 a 1863;
Pereyra Iraola, una de las familias de la burguesía terrateniente argentina;